Pangi (Atjeh), bestuurslaag in Atjeh, Indonesië
 Pangi (kleding), kledingtype van marrons in Suriname
 Pangi (treinstation), treinstation in Maleisië